Lady Luisa Mountbatten-Windsor (Surrey, 08 de noviembre  de 2003) es la primera hija de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía. Por línea paterna es nieta de la reina Isabel II del Reino Unido y de su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo, sobrina del actual rey, Carlos III, y ocupa el puesto decimoquinto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones.

Nacimiento 
Lady Luisa nació prematuramente el 8 de noviembre de 2003 en el Hospital Frimley Park en Surrey, después de que su madre llegara al hospital en ambulancia desde el hogar de la pareja, en Bagshot Park, Surrey. Fue llevada a urgencias para realizarle una cesárea. El príncipe Eduardo no pudo estar presente en el nacimiento por ser tan repentino. Lady Luisa fue trasladada al Hospital de St. George's, Tooting, Londres como precaución. Mientras tanto, la condesa permanecía en el Hospital Frimley Park hasta que se recuperó.

Lady Luisa fue dada de alta el 23 de noviembre y su nombre fue anunciado el 27 de noviembre.

Lady Luisa nació con un trastorno ocular llamado exotropía. En enero de 2006 se informó que le habían sometido a una operación de 30 minutos bajo anestesia general para corregir el problema, pero en 2009 se regeneró dicho trastorno ocular. Por este motivo, sus padres decidieron no utilizar de nuevo este tratamiento. En 2014 fue sometida a otra intervención y que sí fue exitosa, habiéndose corregido la exotropía. 

  

Ocupa el decimoquinto lugar en la línea de sucesión al trono británico. Hasta su nacimiento, las primeras diez posiciones habían permanecido sin ningún cambio durante 13 años, desde el nacimiento de su prima, la princesa Eugenia de York, en 1990.

Bautismo 
Fue bautizada en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el 24 de abril de 2004, siendo sus padrinos: Lord Ivar Mountbatten, Lady Sarah Chatto, Lady Alexandra Etherington, Francesca Schwarzenbach y Rupert Elliott.

Dama de honor 

Lady Luisa fue una de las damas de honor que formaban parte del cortejo nupcial en el enlace de su primo Guillermo, duque de Cambridge con Catalina Middleton el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster.

Formación
Después de recibir sus resultados del A Level, Lady Louise comenzó a estudiar Filología Inglesa, el mes de septiembre de 2022, en la Universidad de Saint Andrews.

Títulos 
 8 de noviembre de 2003—Presente: Lady Luisa Mountbatten-Windsor 

Legalmente: Su Alteza Real la princesa Luisa de Edimburgo 

La patente real emitida en 1917, y en uso actualmente, asigna el título de príncipe o princesa y el tratamiento de alteza real a todos los nietos y nietas por línea paterna de un monarca. Por esto, Luisa legalmente es Su Alteza Real princesa Luisa de Edimburgo. No obstante, cuando sus padres se casaron, la reina, mediante un anuncio de prensa del Palacio de Buckingham, informó que de acuerdo a los deseos de los condes de Wessex, ninguno de los hijos que tuvieran llevaría el título de príncipe o princesa con el tratamiento de alteza real. En vez de esto,  prefirieron que llevaran los títulos que se les otorgan a los hijos de un conde. Por ello Luisa nunca es referida como una princesa británica, sino como lady Luisa Mountbatten-Windsor.

Ancestros

Línea de Sucesión

Casa de Windsor
Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido
Anglicanos del Reino Unido
Británicas del siglo XXI